Воево́да познанский — должностное лицо Речи Посполитой. Познанское воеводство имело девять сенаторов, среди которых были: воевода познанский, каштелян и епископ познанские. Воевода познанский занимал второе место по значимости после воеводы краковского.

!